Texíguat kan syfta på:

Honduras 

 Texíguat (kommun), Departamento de El Paraíso, 
 Texíguat (ort), Departamento de El Paraíso,